Nakamoto ist der Familienname folgender Personen:

 Kentarō Nakamoto (* 1982), japanischer Marathonläufer
 Kōichi Nakamoto († 2012), japanischer Politiker
 Kōji Nakamoto (1941–2022), japanischer Schauspieler
 Kuniharu Nakamoto (* 1959), japanischer Fußballspieler
 Mari Nakamoto (* 1947), japanische Pop- und Jazzsängerin
 Satoshi Nakamoto (Pseudonym), japanischer Kryptologe und Bitcoin-Entwickler
 Shinji Nakamoto (* 1945), japanischer Bogenschütze
 Suzuka Nakamoto (* 1997), japanische Sängerin
 Tominaga Nakamoto (1715–1746), japanischer Philosoph